Кодекс 071 (Gregory-Aland) — унциальный манускрипт V или VI века на греческом языке, содержащий фрагменты текста Евангелия от Матфея 1,21-24; 1,25,2-2 на одном пергаментном листе (7 x 9,5 см). Текст на листе расположен в одной колонке, 13 строк в колонке.

Особенности рукописи 

Греческий текст рукописи отражает александрийский тип текста. Рукопись отнесена к II категории Аланда. 

 Текстовые варианты

Матфей 1:24
  εγερθεις —  א, B, C, Z, 071, f1
  διεγερθεις — C3, D, L, W, 087, f13, рукописи  Византийского типа текста

Матфей 1:25
  υἱὸν (сын) — א, B, Z, 071, f1, f13, 33
  τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον (Сына Своего первенца) — C, D, K, L (без αὐτῆς), W, Δ, Π, 28, 565, 700, 892, 1009, 1010, 1071, 1079, 1195, 1216, 1230, 1241, 1242, 1365 

Рукопись хранится в библиотеке Гарвардского университета (3735) в Кембридж (Массачусетс).

См. также 
 Список унциальных рукописей Нового Завета

Примечания

Литература 

 B. P. Grenfell & A. S. Hunt, Oxyrhynchus Papyri 3 (1903), pp. 1-2.

Ссылки 

 Grenfell & Hunt, Oxyrhynchus Papyri III (1903) 3, pp. 1-2.

Унциальные рукописи Нового Завета
Рукописи V века